

Сікеніца — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Сікеніца — річка, ліва притока Грону.